Kevin Cooper ist der Name folgender Personen:

* Kevin Cooper (Cricketspieler) (* 1957), englischer Cricketspieler
 Kevin Cooper (Filmproduzent), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur 
 Kevin Cooper (Fußballspieler) (* 1975), englischer Fußballspieler